"Lucíola" pode ser:
 Lucíola, romance de José de Alencar
 Lucíola (1916), filme baseado neste romance
 Lucíola, o Anjo Pecador, filme de 1975.

Desambiguações de artes